Sint-Agathakapel (Biwisch)
 Sint-Agathakapel (Chaineux)
 Sint-Agathakapel (Kapel-Avezaath), een protestantse kerk te Kapel-Avezaath
 Sint-Agathakapel (Maastricht)